Tigray o Província de Tigre, antiga província d'Etiòpia
 Tigray o Tigre, regió ètnica del nord d'Etiòpia
 Poble tigray o poble tigrinya, grup ètnic que viu principalment a la regió Tigre d'Etiòpia i a parts d'Eritrea 
 Llengua tigray de la Regió Tigre (Etiòpia), vegeu Tigrinya